Abdelsalam Hamdy – calciatore egiziano
 Al-Sayed Hamdy – calciatore egiziano
 Amar Hamdy – calciatore egiziano
 Mahmoud Hamdy – calciatore egiziano